Een overzicht van KRC Genk in het seizoen 1993/94, waarin de club twee trainers ontsloeg en opnieuw degradeerde naar de Tweede Klasse.

Spelerskern

Technische staf

Resultaten
Een overzicht van de competities waaraan Genk in het seizoen 1993-1994 deelnam.

Uitrustingen
Shirtsponsor(s): Kärcher
Sportmerk: Diadora

Transfers

Zomer

Winter

Competitie

Klassement

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal puntenK: kampioen, D: degradeert, (beker): bekerwinnaar, (CL): geplaatst voor Champions League, (UEFA): geplaatst voor UEFA-beker

Statistieken 
De speler met de meeste wedstrijden is in het groen aangeduid, de spelers met de meeste wedstrijden én doelpunten in het geel.

KRC Genk naar seizoen
Belgische voetbalclub 1993/94